Stormbringer kann für verschiedene Dinge stehen:

 Album der britischen Band Deep Purple, siehe Stormbringer
 Lied der britischen Band Deep Purple, siehe Stormbringer (Lied)
 EP der deutschen Band Desaster, siehe Stormbringer (Desaster-EP)
 schwarzes Schwert in mehreren Romanen von Michael Moorcock, siehe Elric von Melniboné